3-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 23 августа по 15 сентября 1924 года в Москве.
Призы за красивые партии — Левенфиш (против Верлинского), Богатырчук (против Рабиновича) и Ильин-Женевский (против Сергеева).

Турнирная таблица

Ссылки 
Сергей Воронков - «Кто не с нами, тот против нас» (на сайте ChessPro.ru)

Чемпионаты СССР по шахматам
1924 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1924 году
Шахматные турниры в Москве
1924 год в Москве
Август 1924 года
Сентябрь 1924 года
Спорт в России в 1924 году